«Ураган» (1916) — немой художественный фильм Бориса Сушкевича, «реалистическая драма из жизни провинциальных чиновников». Премьера фильма состоялась 24 августа 1916 года. Фильм не сохранился.

Отзывы 
 В. Вишневский назвал фильм «одной из лучших картин с участием Ольги Гзовской».
 Журнал «Проектор» (1916, № 17, стр. 13) посвятил фильму рецензию:
Картина отличается крупными достоинствами. Раньше всего - прекрасным сценарием, легко и без всяких натяжек развивающим действие, без излюбленных и набивших оскомину «эффектов»; игре артистов дан широкий простор, их поступки диктуются внутренней психологической правдой, а не капризом режиссёра (чтобы вышло кинематографически), все положения пьесы вполне жизненны и правдоподобны и развиваются в строго логической последовательности, благодаря чему на шесть частей приходится очень мало надписей.

В таком благодарном сценарии талантливая игра Гзовской нашла для себя богатый материал. Лишнее, конечно, говорить, что артистка сумела вдохнуть жизнь и красоту в положения кинопьесы, создав образ большой художественной ценности. Остальные исполнители дают хороший ансамбль. Постановка корректная. Менее удовлетворительна техническая часть: фотография и печать.

Примечания 

Фильмы 1916 года
Фильмы России 1916 года